

Даутово — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Даутово — присілок, Верхньоуфалейський міський округ, Челябінська область